Holjapyx är ett släkte av urinsekter. Holjapyx ingår i familjen Japygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Holjapyx